Onderdistrict in Indonesië
 Cijambe (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Subang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Cijambe (Paseh), een plaats in het regentschap Sumedang in de provincie West-Java
 Cijambe (Cikidang), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Cijambe, een spoorwegstation in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java